2011 Голяма награда на Канада е 42-рото за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 12 юни 2011 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2011 година в Канада